omber of umber, een soort oker
Dorothea Omber, een personage uit Harry Potter
omberspel, een kaartspel